

Chimica
Bisfenolo A, uno dei più importanti monomeri

Codici 
 BPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bethpage Grumman (Stati Uniti)